Ба́син (Ба́сина) — фамилия. Распространённая среди евреев метронимическая фамилия происходит от женского имени Бася.

Известные носители

А, Б, В  
 Басин, Анатолий Владимирович (1949—2022) — советский и российский актёр театра и кино, солист Иркутского драматического театра имени Н. П. Охлопкова (1979—2006), заслуженный артист Российской Федерации (1993).
 Басин, Анатолий Нисонович (род. 1936) — советский художник.
 Басин, Борис Григорьевич (1909—не ранее 1995) —  советский военачальник, полковник.
 Басин, Борис Николаевич (1876—?) — русский архитектор.
 Басин, Владимир Самойлович (род. 1927) — советский учёный в области механизации сельского хозяйства.
 Басин, Вадим Борисович (род. 1962) — казахстанский металлург. Герой Труда Казахстана.

Е 
 Басин, Евгений Яковлевич (1929—2016) — советский и российский философ и психолог.
 Басин, Ефим Владимирович (род. 1940) — начальник ГлавБАМстроя, Герой Социалистического Труда.

Л 
  (1840-е —1898) — христианский проповедник-миссионер еврейского происхождения из Российской империи.
 Басин, Леонид Григорьевич (род. 1957) — советский и российский шахматист, международный мастер.

М 
 Басин, Меер Велькович (1890—1918) — один из 26 бакинских комиссаров, член Военно-революционного комитета Кавказской армии.
 Басин, Михаил Валентинович — советский и мексиканский математик.
 Басин, Мойше (1889—1963) — еврейский поэт, литературовед.

Н 
 Басин, Натан Израилевич (1925—2004) — советский и российский режиссёр.

П, Ю, Я 
 Басин, Пётр Васильевич (1793—1877) — русский религиозный, исторической и портретный живописец.
 Басин, Юрий Григорьевич (1923—2004) — советский казахстанский юрист.
 Басин, Яков Зиновьевич (1939—2022) — советский врач, историк, культуролог, публицист и общественный деятель.

Двойная фамилия
 Семененко-Басин, Илья Викторович (род. 1966) — российский историк и поэт. Доктор исторических наук (2011), профессор Учебно-научного центра изучения религии РГГУ.

Басина, Мариам Григорьевна (1920—2001) — советская и украинская радиоспортсменка.
 Басина, Марианна Яковлевна (1916—1994) — советский филолог, прозаик.

Носители имени 
 Басин (епископ Трира) (? — 705) — католический святой.

См. также

Примечания